Kupinovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kpinovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo, 
 Kpinovo (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Veliko Trnovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar